А́вгуст Деме́нтьевич Жа́ба (1801—1894) — русский дипломат, учёный-востоковед, один из основоположников российского и европейского курдоведения, составитель первого в мире большого курдско-иностранного словаря.

Биография
Родился в городе Краслава в польской католической семье (см. «Жаба (дворянский род)»). Окончил Виленский университет и Учебное отделение восточных языков МИД. Более 10 лет работал в качестве драгомана в Русских консульствах в Яффе, Салониках и Смирне. В 1848 году был назначен на пост консула в Эрзеруме. Принимал участие в Крымской войне (1853—1856), а затем вновь возвратился консулом в Эрзерум.

По поручению директора Азиатского музея Бориса Андреевича Дорна Август Жаба занимался курдским языком, в ходе изучения познакомился с курдским учёным муллой Махмудом Баязеди и местным просветителем Ахмед-ханом. В 1860 году издал на французском языке сборник курдских рассказов с заметками о курдской литературе, в составе которого перевод поэмы Ахмеде Хани «Мам и Зин». Подготовленные Жаба рукописи французско-курдского и курдско-французско-русского словарей до сих пор не изданы и хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Курдско-французский словарь был издан с дополнениями немецкого ираниста Фердинанда Юсти (Ferdinand Justi). В словаре имеются указания на источники, из которых взято то или иное слово. Слова даны в арабской графике, транскрипция на основе латинского алфавита.

В 1866 году вышел в отставку и поселился в Смирне. Скончался в 1894 году.

Работы 
 A. de Jaba: Recueil de notices et récits kurdes. Saint-Pétersbourg. 1860
 A. de Jaba: Dictionnaire kurde-français. Saint-Pétersbourg. 1879

Литература 
 Курдско-русский словарь. Курдоев К. К. Москва 1960

Ссылки 
 Институт восточных рукописей

Выпускники Виленского университета
Курдология
Востоковеды России
Дипломаты Российской империи
Выпускники учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел